Гран-при Бразилии 1985 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на  автодроме имени Нельсона Пике в Жакарепагуа, Бразилия. Соревнования состоялись 7 апреля 1985 года.

Гонка 

|}

 Микеле Альборето завоевал свою вторую и последнюю поул-позицию в карьере.
 Единственная гонка в сезоне для Рене Арну, и его последний старт за команду Феррари. Со следующего этапа француза заменил швед Стефан Юханссон.
 Первая гонка для Найджела Мэнселла в команде Уильямс, для Айртона Сенны в команде Lotus, для Герхарда Бергера в команде Эрроуз, для Франсуа Эсно в команде Брэбем, для Манфреда Винкельхока в команде RAM.
 Первая гонка для команды Минарди (и для Пьерлуиджи Мартини в её составе).
 Мартин Брандл впервые был официально квалифицирован в гонке, без последующего аннулирования результата, хоть и не получил очков.
 250-й Гран-при для двигателей Ford Cosworth и 50-й для двигателей BMW.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Бразилии